Svitlana Loboda, em ucraniano Світлана Лобода, (Kiev, 18 de outubro de 1982) é uma cantora pop ucraniana.

Álbuns 

Ты не забудешь (2005)
Чёрный ангел (2006)
Постой, муЩина! (2007)
Не мачо (2008)
F*сk The Macho (Переизданный альбом Не мачо) (2008)
Anti-Crisis Girl (2009)

Singles 

Биология (2004)
Сорочинская ярмарка  (2004)
Сольно (2004)
Черно-белая зима (2004)
Я забуду тебя (2005)
Ты не забудешь (2005)
Черный ангел (2006)
Постой, МуЩина! (2006)
МегаMix (2006)
Мишка, гадкий мальчишка! (2007)
Счастье (2007)
Не ма4о (2008)
За что (2008)
By your side (2008)
Be My Valentine! (Anti-Crisis Girl) (2009)
Твои Глаза [Премьера Клипа] (2016)

DVD 
Не мачо (2008)

Festival Eurovisão da Canção 
Svetlana foi escolhida a 8 de Março de 2009, para representar o seu país, a Ucrânia, no Festival Eurovisão da Canção 2009.

Ligações externas 
 Página oficial (em russo e inglês)

Cantores da Ucrânia
Svetlana Loboda
Naturais de Kiev